Arma (volk), een volk uit Noord-Afrika (Mali)
 Arma (god), een Hettitische godheid
 Arma (bedrijf), een van oorsprong Nederlands modebedrijf
 Arma (geslacht), een geslacht van wantsen uit de familie schildwantsen (Pentatomidae)
 Plaatsen en gemeenten
 Arma (Kansas), een stad in de Verenigde Staten
 Arma (Griekenland)

 Computerspellen
 ARMA (computerspelserie), een serie schietspellen
 ArmA: Armed Assault
 ARMA 2
 ARMA 3